Hr.Ms. Pieter de Bitter is de naam van verschillende schepen bij de Nederlandse marine. De schepen zijn vernoemd naar de 17e-eeuwse commandeur Pieter de Bitter, die onder meer bekend is van Slag in de Baai van Bergen. 
 Hr.Ms. Pieter de Bitter, een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse.
 Hr.Ms. de Bitter, een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.